Tribelos är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Henry Keith Townes, Jr. 1945. Tribelos ingår i familjen fjädermyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjädermyggor
Tribelos